Petri kan vara:

Petri (namn) – ett mansnamn som är ganska vanligt i Estland och Finland
Petri (efternamn) – ett efternamn som oftast härstammar från Olaus Petri
Petriskål för bakterieodling

Geografi

Estland 

 Peetri (ort i Estland, Järva län), Kareda vald, 
 Peetrimõisa, ort, Viljandi län, Saarepeedi vald,

Finland 

 Petri (ö i Finland), Södra Savolax, Nyslott,

Grekland 

 Petrí, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar